Revelations (Audioslave), een album van de Amerikaanse hardrockgroep Audioslave
 Assassin's Creed: Revelations, een computerspel
 The Butterfly Effect 3: Revelations, een Amerikaanse sciencefiction-horrorfilm uit 2009
 Hellraiser: Revelations, een Amerikaanse horrorfilm uit 2011

Zie ook 
 Revelation (doorverwijspagina)